L'edizione 2015 del campionato italiano velocità è la novantaquattresima edizione disputata. Per quanto concerne la cilindrata maggiore, ossia la Superbike, il titolo va a Michele Pirro, collaudatore Ducati per la MotoGP. Pirro che sopravanza di quasi cinquanta punti Roberto Tamburini, su BMW, e il compagno di squadra Ivan Goi. Nella graduatoria costruttori prevale Ducati che vince sette delle dieci gare in calendario.

Nella Supersport Massimo Roccoli conquista il quarto titolo di categoria, il primo con MV Agusta, staccando di trentacinque punti il più diretto degli inseguitori. Il titolo costruttori della Supersport se lo aggiudica Kawasaki che vince due gare e avanza di un punto MV Agusta. 

Nella Moto3 il titolo va a Marco Bezzecchi in sella ad una Mahindra-Peugeot. Bezzecchi conquista sette delle dieci gare in calendario e sopravanza di tre punti Fabio Di Giannantonio. Il titolo costruttori va a Mahindra con oltre cento punti di vantaggio sulla concorrenza. In questa stagione inoltre, contestualmente alle gare di questa categoria, si disputa il Trofeo Honda NSF250 che vede primeggiare Matteo Ghidini.

Calendario 
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano.

Classifiche

Superbike

Piloti Iscritti
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano.

Classifica Piloti

Classifica Costruttori

|}

Supersport
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano. Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Classifica Piloti

Classifica Costruttori

|}

Moto3
Dove non indicata la nazionalità si intende pilota italiano. Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Dunlop.

Classifica Piloti

Trofeo Honda NSF 250

Classifica Costruttori

|}

Sistema di punteggio

Note

Collegamenti esterni 

 2015
Serie e competizioni motoristiche nel 2015